Золоте́ (до 1948 — Чеґене, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.